Guarda